GBH peut référer à :

 Groupe Bernard Hayot, une entreprise française basée en Martinique ;

 GBH ou Charged GBH (où GBH signifie grievous bodily harm), un groupe de musique de Birmingham  ;
 G.B.H., une série britannique écrite par Alan Bleasdale et diffusée en 1991 ;
 G.B.H., la bande originale de la série ci-dessus ;
  (traduction littérale : coups et blessures volontaires graves), une infraction pénale de la loi britannique ;
 , un herbicide basé sur le glyphosate.